Со́сьвинская улица — наименование улиц в различных населённых пунктах Урала и Западной Сибири, производное от топонима Сосьва.

 Сосьвинская улица — улица в селе Андриановичи Серовского городского округа Свердловской области.
 Сосьвинская улица — улица в Екатеринбурге, в микрорайоне Палкино.
 Сосьвинская улица — улица в посёлке Игриме Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.
 Сосьвинская улица — улица в Краснотурьинске.
 В Перми:
 Сосьвинская улица — улица в микрорайоне Верхняя Курья,
 2-я Сосьвинская улица — улица в микрорайоне Верхняя Курья.
 Сосьвинская улица — улица в Серове.
 Сосьвинская улица — улица в посёлке Сосьва Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.
 Сосьвинская улица — улица в Тюмени.